GS (Berlijn), een Duits historisch motorfietsmerk
GS (Burg), een Duits historisch motorfietsmerk
GS (Milaan), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Citroën GS, Franse auto
Gedeputeerde Staten
GeenStijl, een Nederlandse actualiteitenwebsite
Generale Staf, een term waarmee de opperste legerleiding wordt aangeduid
Geprüfte Sicherheit, een (vrijwillig) kenmerk voor getoetste veiligheid van voornamelijk elektrische apparaten in Duitsland
Het schoolvak geschiedenis
Gram-Schmidtmethode
Ground Speed
GameSpot, een website gespecialiseerd in computerspellen
Gram maal seconde (correct genoteerd: gs)
GS (politieke partij), een lokale politieke partij in Houffalize (arrondissement Bastenaken, Luxemburg, Wallonië, België)
Station Goes
General Standard, een uitbreiding op het General MIDI-protocol